Summit (Arizona)
 Summit (Arkansas)
 Summit (Carolina do Sul)
 Summit (Dacota do Sul)
 Summit (Illinois)
 Summit (Mississippi)
 Summit (Nova Jérsei)
 Summit (Oklahoma)
 Summit (Washington)
 Condado de Summit

Desambiguações de topônimos

de:Summit
de:Gipfel
fr:Summit
pl:Summit
sk:Vrchol